Ольшаник:
 Ольшаник, или Ольховник — заросли ольхи, ольховый лес
 Ольшаник — деревня в Красноармейской волости Себежского района Псковской области России
 Ольшаник — село в Львовской области Украины
 Ольшаник — фамилия. Некоторые носители:
 Ольшаник, Франц Иванович — преподаватель, автор учебника по гимнастике (1905)

См. также 
 Ольшаники